Rianimazione – provvedimenti terapeutici rivolti a controllare, sostenere e riattivare funzioni organiche depresse o compromesse
 Rianimazione cardiopolmonare
 Rianimazione fluidica
 Rianimazione – branca della medicina che si occupa del paziente in condizioni critiche e della cura e del ripristino delle funzioni vitali compromesse 
 Rianimazione o terapia intensiva – Reparto ospedaliero per pazienti acuti e gravi con deficit di una o più funzioni vitali, che abbiano ragionevoli possibilità di recupero

Altri progetti